La Copa Catalunya de waterpolo femenina és una competició esportiva de clubs catalans de waterpolo femenins, creada la temporada 2008-09. De caràcter anual està organitzada per la Federació Catalana de Natació. Hi participen els equips catalans que competeixen a la Divisió d'Honor espanyola, disputant el torneig en format d'eliminatòries. Els quatre millors classificats disputen una fase definitiva en format de final a quatre en una seu neutral. El guanyador del torneig s'endú la Copa Catalunya que el designa com a campió de Catalunya. Normalment sol disputar-se al setembre o l'octubre, i dóna inici a les competicions catalanes de waterpolo a Catalunya. La temporada 2009-10 es va decidir que la fase final de la competició es disputaria els mateixos dies i a les mateixes instal·lacions que la competició masculina. El dominador de la competició és el Club Natació Sabadell amb dotze títols, aconseguits de forma consecutiva entre 2009 i 2021.

Historial

Palmarès

Edicions disputades

I Copa Catalunya femenina 2008-09

II Copa Catalunya femenina 2009-10

III Copa Catalunya femenina 2010-11

IV Copa Catalunya femenina 2011-12

V Copa Catalunya femenina 2012-13

VI Copa Catalunya femenina 2013-14

VII Copa Catalunya femenina 2014-15

Referències

Enllaços externs 
 Federació Catalana de Natació

Waterpolo
Competicions de waterpolo femenines
Federació Catalana de Natació